Banjararum (Kalibawang)
 Banjararum (Singosari)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing